Абонданс — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи департамену Верхня Савойя.
 Абонданс — порода великої рогатої худоби.
 Абонданс — напівтвердий сорт сиру, вироблюваний у французькому департаменті Верхня Савойя.